
Termin -{R13}- ima više značenja.

 R-oznake, R13: Ekstremno zapalji utečnjeni gas
 Hlorotrifluorometan, sredstvo za hlađenje